Fernando Alberto I de Brunswick-Luneburgo (Brunswick, 22 de mayo de 1636-Bevern, 25 de abril de 1687) fue un duque de Brunswick-Lüneburg y como tal estaba emparentado con los príncipes de Brunswick-Wolfenbüttel.

Biografía 

Fernando Alberto era el tercer hijo de Augusto el Joven, duque de Brunswick-Lüneburgo (1579-1666) y su tercera esposa Isabel Sofía de Mecklemburgo (1613-1676).

En 1666 luego de la muerte de su padre él y sus dos hermanos mayores, Rodolfo Augusto (1627-1704) y Antonio Ulrico (1633-1714), resolvieron el asunto de la herencia de la siguiente manera: Fernando Alberto recibiría el palacio de Bevern, algunos derechos feudales y una parte monetaria de la herencia paterna a cambio del gobierno de Wolfenbüttel que sería gobernado en conjunto por sus hermanos mayores.

Fernando Alberto con el tiempo fue desarrollando una personalidad cada vez más excéntrica, y en varias ocasiones sus hermanos debieron intervenir militarmente en su palacio para restablecer el orden. También adquirió para su colección numerosas obras de arte que con el tiempo pasaron a formar parte del Herzog Anton Ulrich Museum. 

A su muerte ocurrida en 1687, su hijo Fernando Alberto heredaría el principado varios años después.

Matrimonio y descendencia 

Fernando Alberto contrajo matrimonio en 1667 con Cristina de Hesse-Eschwege, hija de Federico de Hesse-Eschwege, de los numerosos hijos que tuvieron los siguientes alcanzaron la adultez:
 Sofía Leonor (1674-1711)
 Augusto Fernando (1677-1704)
 Fernando Alberto II (1680-1735), casado con su sobrina Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel (1696-1762).
 Ernesto Fernando de Brunswick-Bevern (1682-1746), fundador de la línea Bevern, casado con Leonor Carlota de Curlandia (1686-1748).
 Fernando Cristián (1682-1706), prevoste del monasterio de Brunswick.
 Enrique Fernando (1684-1706).

Ancestros

Véase también 
 Casa de los Welfos

Referencias 
 Sitio de la Casa de los Welfos

Casa de Hannover
Miembros de la Royal Society
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Casa de Brunswick-Bevern
Nacidos en Brunswick